Il termine decomposizione si può riferire in generale a vari significati in scienza o in matematica (anche come scomposizione).

Scienza 
 Decomposizione – un processo biologico
 Decomposizione – un processo chimico

Matematica 
 Decomposizione di una varietà – in topologia
 Sinonimo di fattorizzazione di un numero
 Decomposizione di una matrice:
 Decomposizione di Schur
 Decomposizione di Cholesky
 Decomposizione LU
 Decomposizione QR
 Decomposizione ai valori singolari
 Decomposizione spettrale – di uno spazio vettoriale
 Decomposizione di Helmholtz